Vox (lateinisch für ‚Stimme‘) steht für:

 Vox (Fernsehsender), deutscher Fernsehsender
 VOXup, deutscher Fernsehsender und Ableger von Vox
 Vox (Norwegen), norwegischer Fernsehsender 
 Vox (Partei), politische Partei in Spanien
 Vox (Automarke), britische Automobilmarke (1912–1915)
 Vox (Band), männliches Vokalquartett aus Polen
 Vox Amplification, Hersteller von Musikzubehör
 Vox-Haus, Rundfunkgebäude in Berlin
 Vox-Analyse, in der Schweizer Politik die Nachbefragung von Abstimmenden
 Vox-Schallplatten- und Sprechmaschinen-AG, deutsches Schallplattenunternehmen (1920–1929)
 Vox, Roman von Nicholson Baker (1992)
 Vox Media, US-amerikanisches Medienunternehmen
 Vox (Website), amerikanische Politikwebsite und Marke von Vox Media, gegründet von Ezra Klein (vox.com)
 VOX (CEPR), das Politikportal des CEPR

Vox ist der Familienname folgender Personen:
 Dylan Vox (* 1974), US-amerikanischer Pornodarsteller und Schauspieler
 Maximilien Vox (1894–1974), französischer Typograf

VOX steht als Abkürzung für:
 Vocals in der Musik, siehe Gesang
 Voice Operated Exchange, automatische Sende-/Empfangsumschaltung in der Funktechnik
 VOXX International Corporation, früheres Kürzel an der American Stock Exchange

Siehe auch:
 Vox populi, lateinisch für Volkes Stimme
 Vox populi vox Dei, lateinisch für Volkes Stimme (ist) Gottes Stimme
 Formenklassifikation nach Vox, internationales System zur Schriftklassifikation in der Typografie

VOX